Филипцево — название населённых пунктов в России:

 Филипцево — посёлок в Костромском районе Костромской области.
 Филипцево — деревня в Ковригинском сельсовете Городецкого района Нижегородской области.
 Филипцево — деревня в Смольковском сельсовете Городецкого района Нижегородской области.
 Филипцево — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Филипцево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Филипцево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Филипцево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Филипцево — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.